Каннур ():

 Каннур — город в штате Керала, Индия.
 Каннур — округ в штате Керала, Индия.